Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Newcastle United FC in het seizoen 2003–2004. Het was het elfde opeenvolgende seizoen dat de club uit Noord-Engeland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die Newcastle United vertegenwoordigden in de Premier League in het seizoen 2003/04 en op de vijfde plaats eindigden in de eindrangschikking.

UEFA Champions League

Wedstrijden

UEFA Cup

Wedstrijden

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

2004
Newcastle United FC